The Rock and Roll Circus (1968) est un film documentaire sur les Rolling Stones ;
Le Rock'n Roll Circus est une discothèque parisienne ouverte de 1969 à 1972 rue de Seine ( arr.) ;
Rock'n Roll Circus est une émission de radio sur Ouï FM ;
Rock'n Roll Circus (2007) est un téléfilm de Alain Robillard ;
Rock 'n' Roll Circus (2010) est un album de Ayumi Hamasaki ;
Rock'N'Roll Circus  (diffusé le ) est une émission sur TF1 en .

Notes et références